Diggy Dex (1980), artiestennaam van Koen Jansen, Nederlands zanger
 Koen Jansen (voetballer) (2004), Nederlands voetballer